— феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо (1602—1871), в провинции Хитати региона Токайдо на острове Хонсю (современная префектура Ибараки).

Краткая история 

Административный центр княжества: замок Исиока (современный город Исиока, префектура Ибараки).

Доход хана:

 1602—1623 годы — 10 000 коку риса
 1623—1645 годы — 10,000->15,000->13,930->18,000->13,000 коку
 1700—1871 годы — 20 000 коку риса

Княжество Хитати-Футу было образовано в 1602 году. Его первым правителем стал Рокуго Масанори (1567—1634), вассал Тоётоми Хидэёси и Токугава Иэясу. В 1600 году он участвовал на стороне Токугавы Иэясу в битве при Сэкигахара. В 1602 году Рокуго Масанори получил во владение домен Футу (провинция Хитати) с доходом 10 000 коку. В 1623 году он был переведен в Хондзё-хан в провинции Дэва.

В 1623-1645 годах княжеством владел род Минагава. В 1623 году в Футу был переведен Минагава Хиротэру (1548—1628), бывший правитель Иияма-хана (провинция Синано). В 1625 году он передал власть в домене своему второму сыну Минагаве Такацунэ (1581—1645). В 1645 году ему наследовал старший сын Минагава Нарисато (1624—1645), который в том же году умер, не оставив наследников.

В 1645-1700 годах Хитати-Футу-хан находился под прямым управлением сёгуната Токугава.

В 1700-1871 годах княжеством управлял род Мацудайра (ветвь Мито), происходивший из рода Токугава, правившего в княжестве Мито. В 1700 году в Футу-хан был переведен из Хонаи-хана Мацудайра Ёритака (1630—1707). Его потомки правили в Футу-хане вплоть до 1871 года.

В 1869 году Хитати-Футу-хан был переименован в Исиока-хан (石岡藩). Княжество было ликвидировано в 1871 году.

Правители княжества 

 Род Рокуго, 1602—1623 (фудай-даймё)

 Род Минагава, 1623—1645 (фудай-даймё)

 Род Мацудайра (ветвь Мито), 1700—1871 (симпан-даймё)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Ханы Японии